Kimito kan syfta på:

 Kimitoön (ö) – en ö i Åboland i Egentliga Finland
 Kimitoön – en kommun i landskapet Egentliga Finland i Finland 2009–
 Kimito kyrkby – en tätort i Kimitoön
 Kimito kommun – en tidigare kommun i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län –2009
 Kimito socken – en socken på Kimitoön, se Kimito kommun
 Kimitoöns församling – en tvåspråkig församling i Kimitoöns kommun i Åboland 2009–
 Kimito kyrka – en kyrka på Kimitoön, också under namnet S:t Andreas kyrka, Kimito 
 Kimito friherreskap – ett feodalt län beläget i Kimito socken, Egentliga Finland 1614–1681